2020
Европско првенство у фудбалу 2020.

Квалификације за Европско првенство 2020. године су се одржавале од марта 2019. до новембра 2020. да би се одредила 24 учесника Европског првенства у фудбалу 2020. које је првобитно било планирано да се одржи 2020, али је одложено за 2021. због пандемије коронавируса. Квалификације су биле повезане са Уефа Лигом Нација 2018/2019. дајући репрезентацијама другу шансу да учествују на највећој европској смотри. Први пут од 1976. ниједан тим се није пласирао директно на првенство као земља домаћин.

Укупно 55 националних тимова је учествовало у квалификацијама, а репрезентација тзв. Косова се такмичила по први пут.

Тимови 
Свих 55 УЕФА репрезентација имају право учествовања у квалификација за Европско првенство. Педесет и пет чланова УЕФЕ су подељени у десет група, пет група садржи 5 тимова, а у пет група се такмичи по 6 тимова.

Формат такмичења 
Неће бити аутоматски квалификованих тимова, и свих 55 УЕФА репрезентација, укључујући и 12 репрезентација земаља у којима ће се одржати утакмице, морају да учествују у квалификацијама за 24 места на финалном турниру. Како је избор домаћина обављен у септембру 2014, пре квалификација за Европско првенство 2020, могуће је да се неке од земаља домаћина не квалификују на финални турнир. 

Са стварањем УЕФА Лиге Нација која почиње 2018. године,  2018-19 УЕФА Лига Нација ће бити повезана са квалификацијама, пружајући тимовима још једну шансу да се квалификују на Европско првенство

Главни квалификациони процес ће почети у марту 2019. године, а не одмах у септембру 2018. после Светског првенства у фудбалу 2018, и завршиће се у новембру 2019. године. Формат ће остати у великој мери исти, иако ће се у главном делу квалификација одлучити само  20 тимова који ће учествовати на првенству. Након приступа Косова у УЕФУ у мају 2016. године, најављено је да ће 55 чланова УЕФЕ бити подељено у 10 група, које ће бити одлучене жребом  након завршетка УЕФА Лига Нација (пет група по пет екипа и пет група од шест тимова, 4 учесника финала Лиге Нација ће сигурно добити место у групама са по пет екипа), и две најбоље пласиране екипе из сваке групе ће обезбедити пласман на Европско првенство. Подела тимова по "шеширима" пре жреба ће се вршити на основу укупног рејтинга 2018-19 УЕФА Лиге Нација. Квалификације ће играти на двоструким колима у марту, јуну, септембру, октобру и новембру 2019. године.

Затим,  укупно 16 екипа ће учествовати у доигравању, који ће се одржати у марту 2020, за другу шансу за пласман на Евро 2020. Свака од 4. лиге у оквиру Лиге нација ће имати свој доигравање, у сваком доигравању ће бити по 4 екипе које нису успеле да се квалификују на првенство у оквиру главног квалификационог циклуса. Место у доигравању добијају победници сваке групе у Лиги нација, уколико су они већ квалификовани на првенство, место у доигравању ће бити обезбеђено следећем најбоље рангираном тиму у оквиру исте лиге. Уколико не постоји довољан број тимова, место у доигравању добија следеће најбоље рангиран тим у целокупном такмичењу, међутим тим који је био први у својој групи у Лиги нација и тако обезбедио место у доигравању се не може наћи у доигравању са тимом из веће лиге.

"Одоздо-нагоре" процес од Лиге Д до Лиге А се користи да се одреди 16 тимова, који учествују у доигравању. Прво, сви  доступни победници група  су изабрани. Затим, ако је победник групе већ квалификован, они ће бити замењени следећим најбољим тимом из његове лиге. Ако нема довољно тимова у овој лиги, најбоље рангиран тим из ниже лиге ће бити изабран.

Сваки бараж ће се састојати од полуфинала (играју се две утакмице) и финала (игра се једна утакмица). Најбоље рангиран тим у оквиру доигравања ће се састати са најгоре рангираним, преостала два тима играју друго полуфинале. Домаћин финала ће се утврдити путем жреба. Четири доигравање победника ће се пласирати на Евро 2020 и тако ће се придружити тимовима који су се пласирали главним квалификационим циклусом.

Правила  
Ако два или више тимова имају исти број бодова по завршетку фазе такмичења примењују се следећи критеријуми:
 Већи број освојених бодова на међусобним утакмицама ових тимова; 
 Боља гол разлика на међусобним утакмицама ових тимова;
 Већи број постигнутих голова у међусобним утакмицама  тимова;
 Већи број постигнутих голова у гостима на међусобним утакмицама ових тимова ;
 Ако су након примене критеријума од 1 до 4, тимови и даље изједначени, критеријуми 1. до 4. примењују се поново искључиво на утакмицама између тимова за одређивање њихове коначне ранг листе. Ако се овај поступак не доводи до решења, критеријуми за 6 до 10 примењује;
 Боља гол разлика у свим групним мечевима;
 Већи број датих голова у свим групним мечевима;
 Већи број голова постигнутих голова у свим групним мечевима одиграних у гостима;
 Већи број победа у свим мечевима;
 Већи број победа у гостима у свим групним мечевима;
 Фер плеј се спроводи на све групне мечеве (1 поен за жути картон, 3 поена за црвени картон као последицу два жута картона, 3 поена за директан црвени картон, 4 поена за жути картон праћен директним црвеним картоном) тим који има мањи број поена пролази даље;
 Ранг у  УЕФА Лиги Нација.

 Напомене

Критеријуми за укупни рејтинг 
За одређивање укупног рејтинга на квалификацијама, резултати против тимова на шестом месту, не узимају се у обзир и користе се следећи критеријуми:
 Позиција у групи;
 Већи број бодова;
 Боља гол разлика;
 Већи број постигнутих голова;
 Већи број постигнутих голова на утакмицама у гостима;
 Већи број победа;
 Већи број победа у гостима;
 Фер игра (1 бод за један жути картон, 3 бода за црвени картон, као последицу два жута картона, 3 бода за директан црвени картон, 4 бода за жути картон праћен директним црвеним картоном);
 Ранг у УЕФА Лиги Нација.

Распоред 
У наставку дајемо распоред утакмица квалификација за Европско првенство 2020.

Жреб 
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 2. децембра 2018. године у Даблину, Ирска. 55 тимова је било подељено у 10 група (пет група по пет екипа и пет група од по шест тимова).

Тимови су били подељени у шешире на основу укупног ранга Лиге нација 2018/2019. Мечеви ће се одржати од 21. марта до 19. новембра 2019. године.

Тимови који су се квалификовали за финале Лиге нација су смештени у одвојеном шеширу тако да би били смештени у групама од по 5 тимова.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Коса репрезентација означава домаћина на првенству
 <div id="2">2 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="3">3 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="4">4 као Совјетски Савез,
 <div id="5">5 као Заједница независних држава.
 <div id="6">6 као Чехословачка.
 <div id="7">7 као Западна Немачка.

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену

Група A

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Бараж 
Тимови који не успеју да се квалификују кроз групну фазу и даље имају шансу да се квалификују за првенство 2020. кроз бараж. Свакој лиги у Лиги нација, биће додељено једно од четири преосталих места за првенство. Четири екипе из сваке лиге, које још нису квалификоване на Европско првенство, ће се такмичити у баражу своје лиге. У баражу место ће прво добити победници сваке групе и ако се било који од победника већ квалификовао на Европско првенство следећи најбољи тим ће добити шансу у баражу. Баражне утакмице су првобитно требале да се одрже у марту 2020, али због пандемије Коронавируса су одложене. Полуфиналне утакмице првобитно планиране за 26. март 2020. ће се одржати 8. октобра 2020, док финалне утакмице планиране за 31. март 2020. ће се одржати 12. новембра 2020. године.

Ранг листа репрезентација

Жреб 
Жреб за квалификациони бараж се одржао 22. новембра 2019. године. Домаћини финала баража су такође били одређени жребом.

 Напомене:
 <div id="8">8 Позиција одређена жребом.

Пут А

Полуфинала

Финале

Пут Б

Полуфинала

Финале

Пут Ц

Полуфинала

Финале

Пут Д

Полуфинала

Финале

Стрелци 

3 гола

  Гјилфи Сигурдсон

2 гола

  Сергеј Милинковић-Савић

1 гол

  Раде Крунић
  Георги Јомов
  Торнике Окријашвили
  Флорент Хадерђонај
  Вили Орбан
  Доминик Собослај

  Жолт Калмар
  Лоак Него
  Немања Николић
  Матијас Норман
  Александру Максим
  Најал Макгин

  Горан Пандев
  Дарко Велкоски
  Јурај Куцка
  Михал Дуриш
  Лука Јовић
  Рајан Кристи

Аутогол

  Бењамин Кололи (против Северне Македоније)

  Милан Шкринијар (против Северне Ирске)

Коначан пласман 
Ова ранг листа биће искоришћена за финални жреб који ће се одржати 30. новембра 2019.

 Напомена: нису урачунати мечеви против екипа које су се на жребу нашле у шестом шеширу.

Референце

Спољашње везе 
 Евро-2020 за UEFA.com

 
2020
Европско првенство у фудбалу 2020.
Сезона 2018/19. у УЕФА такмичењима
Сезона 2019/20. у УЕФА такмичењима